Tom Jones har flere betydninger:
 Tom Jones (født 1940) – britisk sanger
 Tom Jones (novelle) – novelle fra det 18. århundredes England om et hittebarns brogede og omskiftelige liv
 Tom Jones (film) – britisk film fra 1963 baseret på romanen af samme navn